Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Лариса Нейланд і Яна Новотна з рахунком 6–4, 6–7(4–7), 6–4.

Сіяні пари 

  Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
  Лариса Нейланд /  Яна Новотна (фінал)
  Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Лорі Макніл /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон-Джексон (півфінал)
  Пем Шрайвер /  Елізабет Смайлі (півфінал)
  Дженніфер Капріаті /  Штеффі Граф (знялася)
  Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (чвертьфінал)
  Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (1 коло)
  Аманда Кетцер /  Інес Горрочатегі (1 коло)
  Магдалена Малеєва /  Мануела Малєєва-Франьєре (3 коло)
  Патті Фендік /  Мередіт Макґрат (2 коло)
  Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (знялася)
  Манюкова Євгенія Олександрівна /  Лейла Месхі (2 коло)
  Деббі Грем /  Бренда Шульц (1 коло)
  Ізабель Демонжо /  Елна Рейнах (1 коло)
  Сенді Коллінз /  Робін Вайт (2 коло)
  Флоренсія Лабат /  Радка Зрубакова (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1993 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір